Droga krajowa B20 (Niemcy)
 Droga krajowa B20 (Austria)